

Рыбы

Акулы 

 Шёлковая акула (Carcharhinus falciformis)
 Тигро́вая аку́ла, или леопардовая акула (Galeocerdo cuvier) 
 Длиннокрылая акула (Carcharhinus longimanus)
 Белая акула, или акула-людоед, или кархародон (Carcharodon carcharias)
 Молотоголовые акулы (Sphyrnidae)
 Рифовая акула (Triaenodon obesus)
 Леопардовая акула (Triakis henlei)
 Щелеглазая серая акула (Loxodon macrorhinus)

Мурены 
 
 
 
 Желторотые мурены
 Мурена-ехидна, или леопардовая мурена
 Желтопятнистая мурена
 Волнистая мурена
 Пятнистая мурена
 Белоротая мурена
 Крапчатая мурена
 Мурена-дракон, или рогатая мурена
 Мурена-зебра
 Серая мурена
 Тигровая змеевидная мурена

Скаты 
 Орляковые
 Пятнистые орляки
 Хвостоколы
 
 Ма́нта, или гигантский морской дьявол (Manta birostris)

Скорпенообразные

Моллюски 
Брюхоногие

Иглокожие 
 Морские ежи
 
 
 
 
 
 
 Офиуры
 Морские огурцы
 Морские лилии
 Морские звезды
 Терновый венец

Медузы 
 Amelia aurita
 Cassiopea andromeda

Красное море
Списки животных по регионам
Фауна Индийского океана